Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 129001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 5 listopada 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

129001-129100

129101-129200

129201-129300

129301-129400

129401-129500

129501-129600

129601-129700

129701-129800

129801-129900

129901-130000

Przypisy 

Lista planetoid 129001-130000